Por Degas pode estar à procura de:
 Edgar Degas
 Degas, um povo indígenas do Brasil
 6673 Degas
 Degas (cratera)

Degas